Danckwortt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Danckwortt (1875–1959), deutscher Rechtsanwalt
 Peter Danckwortt (1876–1962), deutscher Apotheker und Chemiker
 Wilhelm Danckwortt (1822–1892), deutscher Apotheker
Siehe auch:
 Dankworth
 Dankwort